Józef Bańkowski (XVIII/XIX w.) – polski ziemianin
 Józef Bańkowski (1926–2014) – polski polityk, poseł na Sejm PRL VIII kadencji